

Filmes 

The Dead Zone (filme) — de David Cronenberg (1983), em Portugal
Striking Distance — com Bruce Willis (1993), no Brasil

Desambiguações de cinema